L'Orange Warsaw Open (precedentemente conosciuto come Orange Prokom Open) è stato un torneo di tennis maschile che si disputa a Varsavia, Polonia sui campi in terra rossa del Warszawianka Courts. Dal 1992 al 2007 il torneo si è disputato a Sopot, per poi muoversi l'anno successivo nella capitale polacca.

La storia del torneo è cominciata nel 1992 quando era un challenger femminile. Nel 1998 diventò un Tier IV e l'anno successivo venne promosso a Tier III. Il torneo maschile cominciò nel 2001 prendendo il posto dell'Open di San Marino. L'ultima edizione del torneo femminile risale al 2004.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Femminile

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni